Svartatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartatjärnen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (2,2 ha)
Svartatjärnen (Mjöbäcks socken, Västergötland, 635635-132063), sjö i Svenljunga kommun,  (3,77 ha)
Svartatjärnen (Mjöbäcks socken, Västergötland, 635766-132708), sjö i Svenljunga kommun, 
Svartatjärnen (Östra Frölunda socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Svarttjärn
Svartetjärn
 Svartasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn